Mamma mia (Italiaans: Mijn moeder) is een Italiaanse uitdrukking. Tevens kan het verwijzen naar:

 In muziek
 Mamma mia (ABBA), een lied van ABBA uit 1975
 Mamma Mia! (musical), een musical gebaseerd op liedjes van ABBA
 Mamma Mia! (film), een film gebaseerd op de musical
 Mamma Mia! (Deep Bridge), een andere musical 
 Mamma mia (Left Side), een single van Left Side

 In (computer)spelletjes
"Mamma mia!" is een veelvoorkomende uitspraak van Mario, de mascotte van Nintendo
Mamma Mia (kaartspel)

Zie ook:
 Mama mia, een lied van Sandra en Andres